Лихуд () — греческая фамилия. Известные носители:

 Константин III Лихуд — патриарх Константинопольский в 1059—1063 годах.
 Братья Лихуды — греческие просветители:
  (1633—1717).
  (1652—1730).